Benjamin Chavaillaz (né le ) est un joueur suisse de hockey sur glace évoluant au poste de défenseur.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2006-2007 || Lausanne U20 || Juniors Elites B || 38 || 6 || 8 || 14 || 85 || 4 || 0 || 3 || 3 || 0
|-
| 2006-2007 || Lausanne HC || LNB || 4 || 0 || 0 || 0 || 2 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2006-2007 || HC Star Lausanne ||  || 6 || 0 || 1 || 1 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
| 2007-2008 || Lausanne U20 || Juniors Elites A || 36 || 3 || 13 || 16 || 75 || 11 || 2 || 5 || 7 || 32
|-
| 2007-2008 || Lausanne HC || LNB || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2007-2008 || HC Star Lausanne ||  || 6 || 0 || 0 || 0 || 12 || 13 || 5 || 2 || 7 || 4
|-
| 2007-2008 || Suisse U20 || LNB || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2008-2009 || Lausanne U20 || Juniors Elites A || 26 || 11 || 12 || 23 || 40 || 3 || 1 || 1 || 2 || 6
|-
| 2008-2009 || Lausanne HC || LNB || 28 || 2 || 3 || 5 || 4 || 23 || 0 || 4 || 4 || 8
|-
| 2008-2009 || HC Star Lausanne ||  || 2 || 0 || 0 || 0 || 26 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2009-2010 || Lausanne HC || LNB || 46 || 2 || 10 || 12 || 24 || 24 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2010-2011 || Lausanne HC || LNB || 43 || 3 || 7 || 10 || 18 || 14 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| 2011-2012 || Lausanne HC || LNB || 45 || 7 || 11 || 18 || 28 || 15 || 0 || 4 || 4 || 2
|-
| 2012-2013 || Lausanne HC || LNB || 48 || 4 || 15 || 19 || 35 || 17 || 1 || 1 || 2 || 10
|-
| 2013-2014 || HC Ambri-Piotta || LNA || 48 || 0 || 5 || 5 || 22 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2014-2015 || HC Ambri-Piotta || LNA || 49 || 4 || 9 || 13 || 14 || 11 || 1 || 2 || 3 || 6
|-
| 2015-2016 || HC Ambri-Piotta || LNA || 23 || 1 || 3 || 4 || 4 || 4 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2016-2017 || HC Fribourg-Gottéron || LNA || 41 || 0 || 1 || 1 || 16 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2017-2018 || HC Fribourg-Gottéron || LNA || 49||2||7||9||24 ||5 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
| 2018-2019 || HC Fribourg-Gottéron || LNA || 50||3 ||10 ||13 ||20 ||6 ||1 ||1 ||2 || 2
|-
| 2019-2020 || HC Fribourg-Gottéron || LNA || 39||2||4 ||6 ||22 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2020-2021 || HC Fribourg-Gottéron || LNA || 45 || 2 || 10 || 12 || 22 || 5 || 0 || 0 || 0 || 2 
|-
| 2021-2022|| HC Fribourg-Gottéron || LNA ||  || 

| 2014-2015 || HC Ambri-Piotta || Coupe de Suisse || 3 || 0 || 2 || 2 || 0 
|-
| 2015-2016 || HC Ambri-Piotta || Coupe de Suisse || 3 || 0 || 0 || 0 || 0

Notes et références 

Naissance en mars 1989
Joueur suisse de hockey sur glace
Joueur du Lausanne HC
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du HC Fribourg-Gottéron